

Населені пункти та їхні частини

 Кожень — село в гміні Відава Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Кожень — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Кожень — частина села Пшибишув у гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства

Примітки